Флаг Гаври́лов-Я́мского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 24 октября 2002 года как флаг Гаврилов-Ямского муниципального округа (после муниципальной реформы — Гаврилов-Ямский муниципальный район), является официальным символом Гаврилов-Ямского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1194.

До муниципальной реформы этот флаг являлся также городским флагом города Гаврилов-Ям.

Описание флага 
Описание флага, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 24 октября 2002 года № 141, гласило:

Флаг Гаврилов-Ямского муниципального округа представляет собой двухстороннее прямоугольное полотнище. Рисунок лицевой и оборотной стороны одинаков и представляет собой: В зелёном поле — серебряная левая перевязь, обрамлённая возникающим чёрным медведем, держащим золотую секиру с червлёным древком, и сопровождённая вверху серебряным ткацким челноком, заполненным чёрным и положенным в столб, и внизу — золотым, с лазоревыми цветами, снопом льна, наклонённым влево.

Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 11 августа 2003 года № 188, в описания герба и флага района были внесены изменения:

Флаг Гаврилов-Ямского муниципального района представляет собой двухстороннее прямоугольное полотнище. Рисунок лицевой и оборотной стороны одинаков и представляет собой: В зелёном поле — серебряная левая перевязь, в центре которой чёрный медведь, держащий золотую секиру с червлёным древком, и сопровождённая вверху серебряным ткацким челноком, заполненным чёрным и положенным в столб, и внизу — золотым, с лазоревыми цветами, снопом льна, наклонённым влево.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением секиры
Орудия труда в геральдике